AFC Ajax in het seizoen 2022/23 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2022/23 (vrouwen)